Amerikai Egyesült Államok
 Arvada (Arizona)
 Arvada (Colorado)
 Arvada (Wyoming)